Leżajsk – miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu leżajskiego
 Leżajsk – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim
 Leżajsk – marka polskiego piwa
 Leżajsk – stacja kolejowa w Leżajsku, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Browar Leżajsk
 Dekanat Leżajsk I
 Dekanat Leżajsk II
 Nadleśnictwo Leżajsk
 PKS Leżajsk
 Pogoń Leżajsk
 Powiat leżajski